Ора́вица:

 Оравица — город в Румынии
 Оравица — река в Словакии